Google Desktop
 Global Distribution Systems
 Geriatryczna Skala Depresji